Hero:
 HTC Hero — коммуникатор, произведённый HTC на платформе Android.
 «Hero» — ник немецкого киберспортсмена Даниэля Шеллхасе, двукратного чемпиона мира по игре FIFA

Музыка

Альбомы 
 Hero — второй студийный альбом группы Van Canto.
 Hero — пятый студийный альбом Шарлотты Перелли.
 Hero — восьмой студийный альбом Кирка Франклина.
 Hero — дебютный студийный альбом группы Bölzer.

Синглы 
 «Hero» — второй сингл Мэрайи Кэри из альбома Music Box.
 «Hero» — первый сингл Энрике Иглесиаса из альбома Escape.
 «Hero» — первый сингл Шарлотты Перелли из одноимённого альбома.
 «Hero» — первый сингл из альбома Awake американской христианской рок-группы Skillet.
 «Hero» — саундтрек к фильму Человек-паук, сингл группы Nickelback.
 «!Hero» — рок-опера про Иисуса Христа.

См. также 
 Guitar Hero
 Underclass Hero
 The Hero
 Герой (значения)
 Хиро